Le double messieurs de l’édition 1999 du tournoi de Wimbledon se déroule du 21 juin au 4 juillet. Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem de tennis.

Lauréats 
Les Indiens Mahesh Bhupathi et Leander Paes remportent le titre en battant en finale Paul Haarhuis et Jared Palmer. Ils décrochent ainsi chacun leur  dans la discipline, le  ensemble.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1999
Wimbledon Double messieurs
Tennis en juin 1999
Tennis en juillet 1999